Osoby o tym nazwisku:
 Ilja Worotnikow – kazachski piłkarz
 Roman Worotnikow – rosyjski wioślarz
 Witalij Worotnikow – radziecki polityk